Action-Québec, un des noms portés par un journal catholique québécois ayant existé de 1907 à 1974 ;
 Action-Québec, un parti politique québécois, fondé par Réginald Chartrand, ayant existé de 1987 à 1989 ;
 Action Québec, un groupe de réflexion sur l'avenir politique et constitutionnel, créé par Jean Allaire au début des années 1990 ;
 Action-Québec, un projet de groupe de défense du milieu culturel de la ville de Québec en 1992 ;
 Action Québec, un groupe de défense de la langue française, créée en .

Voir aussi 
 Parti Action-Québec, le premier nom de l'Action démocratique du Québec, un parti politique québécois